zdanie (językoznawstwo)
 zdanie muzyczne – element formy muzycznej,
 zdanie logiczne – wyrażenie opisujące stan rzeczy
 Zdanie – pismo wydawane przez Stowarzyszenie Kuźnica